Den Familiennamen Tinkhauser führen folgende Personen:

 Georg Tinkhauser († 1873), Südtiroler Geistlicher und Denkmalpfleger
 Johann Nepomuk Tinkhauser (1787–1844), Goldschmied, Sammler und Natur- und Heimatforscher aus Bruneck (Südtirol)
 Roland Tinkhauser (* 1974), Südtiroler Politiker der Partei Die Freiheitlichen